

Дів'яки — колишнє село, нинішня частина міста Турчянске Тепліце.
 Дів'яки-над-Нітріцоу — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.